

Toponyme 

 Thiéry, une commune du Burkina Faso ;
 Thiéry, une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes.

Patronyme 

 Marthe Thiéry (1902-1979), actrice québécoise ;
 Danielle Thiéry (1947-), ancienne commissaire divisionnaire française devenue écrivaine ;
 François Thiéry (1952-), auteur français ;
 Sébastien Thiéry 1970-), comédien et auteur dramatique français ;
 Benjamin Thiéry (1984-), joueur de rugby à XV international français.

Homonymie de patronyme